Manoir de la Cour peut faire référence à plusieurs édifices :
 un manoir à Souday (Loir-et-Cher) ;
 un manoir à Boutteville (Manche) ;
 un manoir à Bricquebec-en-Cotentin (Manche) ;
 un manoir à Flottemanville (Manche) ;
 un manoir à Gonfreville (Manche) ;
 un manoir à Marcilly (Manche) ;
 un manoir à Gourhel (Morbihan) ;
 un manoir à Théhillac (Morbihan) ;
 un manoir à Pacé (Orne).
 un manoir à Reigneville-Bocage (Manche) ;
 un manoir à Sainte-Croix-sur-Orne (Orne).

Cette dénomination peut également faire référence :
 au manoir de la Cour de la Maison, en Varaville (Calvados) ;
 au manoir de la Cour-Thorel, en Notre-Dame-d'Estrées-Corbon (Calvados) ;
 au manoir de la Cour des Aulnays, en Challain-la-Potherie (Maine-et-Loire) ;
 au manoir de la Cour Condé, en Chênehutte-Trèves-Cunault (Maine-et-Loire) ;
 au manoir de la Cour de Launay, en Les Fougerêts (Morbihan).